Fünfer oder 5er steht für:
 Schulnote Fünf
 Fünfer-Münze oder -Banknote
 fünf richtige Zahlen im Lotto
 BMW 5er-Modellreihe
 5-Meter-Sprungturm

Fünfer ist der Familienname folgender Personen: 
 Ewald Fünfer (1908–1995), deutscher Physiker

Siehe auch: